Olympiakos puede referirse a:

 Olympiacos CFP, uno de los clubes más importantes de Grecia.
 Olympiakos Volou, otro equipo de dicho país.